Га́бес () — вилайет в Тунисе.
 Административный центр — город Габес.
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с вилайетами Сфакс, Сиди-Бу-Зид и Гафса, на западе с вилайетом Кебили, на юге с вилайетом Меденин. На востоке омывается водами Средиземного моря (залив Габес).

Административное деление 
Вилайет Габес делится на 10 округов:
 Габес (Gabès Médina)
 Западный Габес (Gabès Ouest)
 Южный Габес (Gabès Sud)
 Ганнуш (Ghannouch)
 Эль-Хамма (El Hamma)
 Матмата (Matmata)
 Марет (Mareth)
 Мензель-эль-Хабиб (Menzel El Habib)
 Метуя (Métouia)
 Нувель-Матмата (Nouvelle Matmata)

Примечания 

Габес (вилайет)